Heydenreich steht für:

 Rittergut Heydenreich, siehe Brauerei Weimar-Ehringsdorf

Heydenreich ist der Familienname folgender Personen: 
 Eduard Heinrich Heydenreich (1790–1883), deutscher Rechtsanwalt, Dozent und Stadtrat in Dresden
 Eduard Karl Heinrich Heydenreich (1852–1915), deutscher Philologe und Hochschullehrer
 Eckhart Müller-Heydenreich (* 1935), deutscher Rechtsanwalt
 Erhard Heydenreich (* vor 1455; † 1524), deutscher Dombaumeister und Bildhauer
 Ernst Heydenreich (1864–1936), deutscher Rittergutsbesitzer, Mitglied des Provinziallandtages der Provinz Hessen-Nassau
 Franz Heydenreich (1838–1904), deutscher Rittergutsbesitzer, Mitglied des Provinziallandtages der Provinz Hessen-Nassau
 Gerhard Heydenreich (1908–nach 1943) deutscher Produktionsleiter und Filmproduzent
 Gottlob Heinrich Heydenreich († 1762), deutscher Beamter
 Gunnar Heydenreich (* 1966), deutscher Restaurator und Kunsthistoriker
 Johannes Heydenreich (1930–2015), deutscher Physiker
 Karl Heinrich Heydenreich (1764–1801), deutscher Schriftsteller und Philosoph
 Klaus Heydenreich (* 1941), deutscher Fußballspieler

 Melchior Heydenreich (1560–1631), kurfürstlich-sächsischer Amtsschösser
 Richard Heydenreich (1931–2019), deutscher Ingenieur und Motorrad-Entwicklungsleiter bei BMW
 Susanne Heydenreich (* 1954), deutsche Theater-Schauspielerin, Regisseurin und Chansonette
 Theodor Heydenreich (1851–1936), bayerischer Generalmajor
 Titus Heydenreich (1936–2013), deutscher Romanist
 Willy Heydenreich (1858–1908), deutscher Ballistiker

Siehe auch:
 Heidenreich